Фамилија Чавез има више значења:

 Фамилија Чавез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чавез, Ех. Виља Ермоса Амплијасион (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чавез, Ехидо Агваскалијентес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чавез, Ехидо Гванахуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чавез, Ехидо Лазаро Карденас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чавез, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чавез, Колонија Елијас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чавез, Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чавез, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чавез, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чавез, Колонија Хосе Марија Родригез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику